Movimiento Revolucionario del Pueblo puede referirse a los siguientes grupos de izquierda:

 El Movimiento Revolucionario del Pueblo de Costa Rica (disuelto)
 El Movimiento Revolucionario del Pueblo de México (disuelto)
 El Movimiento Revolucionario del Pueblo de Colombia (semiactivo)